Torneig de tennis mixt:
 Open d'Austràlia 2021 (Grand Slam)
 Torneigs de tennis femení: 
 Gippsland Trophy 2021 (WTA 500)
 Yarra Valley Classic 2021 (WTA 500)
 Grampians Trophy 2021 (WTA 500)
 Phillip Island Trophy 2021 (WTA 250)
 Torneigs de tennis masculí: 
 ATP Cup 2021 (ATP Cup)
 Murray River Open 2021 (ATP 250)
 Great Ocean Road Open 2021 (ATP 250)